4O steht für:
 Interjet (IATA-Code), mexikanische Fluggesellschaft

4° steht für:
 Quarto (Papierformat), altes Schreibheft- oder Buchformat

Siehe auch:
 O4
 Vierzig

4O